AWD Trucks был британским производителем грузовиков, который производил коммерческие автомобили с 1986 по 1992 год, пока он не был объединён с Marshall Aerospace, что привело к прекращению производства всех моделей компании, за исключением грузовика AWD TJ, который производился до 1998 года из-за высокого экспортного рынка. продажи.

Компания произвела модернизированные грузовики Bedford Vehicles после покупки активов тяжёлых грузовиков Bedford Vehicles в 1986 году владельцем компании David Brown.

История 
В 1986 году General Motors продала компанию Bedford Vehicles, поскольку к тому времени было ясно, что компания обанкротится, если не будут приняты меры. Заводы по производству лёгких фургонов были реорганизованы в совместное предприятие с Isuzu, а подразделение по производству тяжёлых грузовиков было продано бизнесмену David Brown, который сформировал компанию AWD Trucks.

Завод AWD Trucks был открыт в Тирске и начал производить различные модели грузовиков Bedford, такие как Bedford TK, Bedford TJ, Bedford TM и Bedford TL, но с различными модернизациями и под торговой маркой AWD, поскольку только GM разрешил имя Bedford для использования в военных целях. Грузовики компании продавались только на экспортных рынках, на которых они были очень успешными, поскольку правила безопасности не относились к этим устаревшим грузовикам, которые продавались и продавались в Великобритании, несмотря на различные модернизации.

В 1991 году Caterpillar купила 19 % акций компании.

В 1992 году из-за экономических проблем компания AWD Trucks была объединена с Marshall Aerospace, что сняло с производства все модели компании, за исключением грузовика AWD TJ, который был очень успешным на экспортных рынках и оставался доступным до 1998 года. Таким образом, с прекращением выпуска всех автомобилей компании в 1998 году название Bedford полностью исчезло. В то время конкурирующая компания Leyland Motors была куплена Paccar в рамках совместного предприятия с DAF Trucks, таким образом переименовав компанию в Leyland DAF Trucks.

Это было значительно более оптимистичное будущее, чем будущее Bedford Trucks, однако Marshall Aerospace много раз пыталась возродить имя Bedford. Первая попытка была предпринята в 2004 году, но без серьёзных инвестиций Marshall Aerospace несколько раз пыталась продать компанию и завод AWD Trucks многим компаниям, таким как ERF Trucks или Caterpillar Company, однако им это не удалось. В настоящее время (2021 год) завод, который когда-то производил эти грузовики, производит вооружение и детали для самолётов. В настоящее время (2021 г.) название Bedford не используется.

Ссылки 
 MTL33
 AWD-Bedford " Tank Transporter
 AN AWD (BEDFORD TL) 17.18
 AWD " Bedford J
 Browned Off
 ENTERING THE FRAY

Автомобилестроительные компании Великобритании
Bedford Vehicles
Авиастроительные компании Великобритании
Marshall Aerospace